Fearless (álbum de Marina Kaye)
Fearless (canção de Pink Floyd)
Fearless (álbum de Taylor Swift)
Fearless (canção de Taylor Swift)
Sem Medo de Viver - filme de 1993, dirigido por Peter Weir (no original: Fearless)
Fearless (filme de 2020) - dirigido por Cory Edwards
Fearless Studios

Desambiguação